

États-Unis 
 Scottsville, petit village du comté de Mitchell, dans l'État du Kansas ;
 Scottsville, petite ville siège du comté d'Allen, dans le Commonwealth du Kentucky ;
 Scottsville, petite ville ville du comté de Monroe, dans l'État de New York ;
 Scottsville, petit ville du comté de Harrison, dans l'État du Texas ;
 Scottsville, village du comté d'Albemarle, dans le Commonwealth de Virginie.

Homonymie de localités aux États-Unis